

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Barszczówki – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Barszczówki – część wsi Wesoła w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec